Plaats in Indonesië
 Ngajaran (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ngajaran (Tuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java